Dmitrij Arkad'evič Volkov – nuotatore sovietico
Dmitrij Volkov – pallavolista russo